Music for the Jilted Generation () — второй студийный альбом британского электронного коллектива The Prodigy, вышедший 4 июля 1994 года.

Обновлённое и расширенное издания альбома под названием More Music for the Jilted Generation были выпущены в 2008 году.

Об альбоме 
Альбом является в значительной степени ответом на коррупцию сцены рейва в Великобритании из-за её основного статуса, а также , который криминализировал рэйв и части рейв-культуры. Много лет спустя Лиам Хоулетт высмеял название альбома, назвав его «глупым», и утверждал, что альбом не записывался с целью быть политическим.

На заключительном этапе производства альбома, Лиам понял, что все треки, которые он первоначально планировал, не поместятся на компакт-диске, поэтому трек «One Love» пришлось отредактировать, что привело к тому, что длительность составила 3 минуты и 53 секунды, «The Heat (The Energy)» был слегка обрезан, а трек под названием «We Eat Rhythm» был вовсе удалён из треклиста. Позднее «We Eat Rhythm» был выпущен на бесплатной кассете с журналом Select в октябре 1994 года под названием Select Future Tracks. Лиам Хоулетт также чувствовал, что «Full Throttle» и сокращённая версия «One Love» могли бы быть полностью исключены из альбома.

Music for the Jilted Generation помог Лайаму Хоулетту и его команде выйти на новый уровень известности. Альбом, как и Experience, создан в андеграунд-среде. Однако это был новый, более широкий круг андеграунда. Звучание альбома более насыщенное и мрачное, нежели в Experience. Благодаря продолжительному времени звучания и разносторонности музыки и стилистики Хоулетт постарался совместить все в единое целое и доработанное, в результате чего очень заметно выделяется «Наркотическая Сюита» (Narcotic Suite). Жёсткое брейкбитовое звучание, смешанное с хип-хопом и другими разными направлениями, включая хаус, эйсид-джаз и хардкор-техно, вызвали огромную бурю эмоций как среди слушателей, так и у музыкальных критиков. Альбом занял первые места во многих чартах и получил двукратно-платиновый статус в Великобритании.

Критика

Профессиональные рейтинги

Критический прием 
Music for the Jilted Generation получил всеобщее признание среди музыкальных критиков. Джон Буш из AllMusic положительно оценил альбом; аналогичная оценка как и в предшественнике составляет 5 звёзд из 5. В своём обзоре он писал: «Как и в Experience здесь так много замечательных песен, что начинающим слушателям будет проще подумать о сборнике лучших хитов, а не о студийном альбоме». Rolling Stone оценил альбом в три с половиной звезды из пяти, назвав его «в самом деле странным» и «породившим всеобщую танцевальную лихорадку». Alternative Press сказал, что альбом «более мрачный, чем его предшественник».

Почести 
По версии Spin альбом занял 60-е место в списке «90 величайших альбомов 90-х». По версии NME диск занял 9 место в списке «50 лучших альбомов 1994 года». 4 декабря 2008 года радиоведущий  включил Music for the Jilted Generation в свои «произведения искусства», полностью сыграв альбом на своём шоу BBC Radio 1. Он был номинирован на премию Mercury Music Prize в 1994 году. Он также включён в книгу 1001 Albums You Must Hear Before You Die ().

Список композиций

Образцы из других композиций 
Лайам Хоулетт при создании также использовал много музыкальных материалов от других исполнителей и их треков:

 «Break & Enter» — «Casanova» Baby D.
 «Their Law» — «Drop That Bassline» Techno Grooves.
 «Voodoo People» — «You’re Starting Too Fast» Johnny Pate и «The Shalimar» Gylan Kain, гитарный рифф основан на «Very Ape» рок-группы Nirvana и исполняется Lance Riddler.
 «The Heat (The Energy)» — «Why’d U Fall» Lil Louie, «Thousand» Moby и «Don’t Hold Back The Feeling» 2-Mad.
 «Poison» — «It’s a New Day» Skull Snaps, «Amen Brother» The Winstons, «Heavy Soul Singer» Bernard «Pretty» Purdie.
 «No Good (Start The Dance)» — «No Good for Me» Kelly Charles и «Funky Nassau» багамской фанк-группы The Beginning of the End.
 «One Love» — «Arabic Muezzin» из раздела этнических вокалов с образца Zero G CD «Time + Space» Records. Тот же самый образец был также использован в «Everybody Say Love» от «The Magi & Emanation», который был ремикширован Лиамом Хоулеттом.
 «3 Kilos», первый трек из «Narcotic Suite», основана на риффе, взятом из песни Good Livin' (Good Lovin') Bernard «Pretty» Purdie. В «Skylined», также из «Narcotic Suite», звучит фрагмент музыкальной партитуры Mark Snow из 2 эпизода 1 сезона («Глубокая глотка») телесериала «Секретные материалы».

Позиции в чартах и сертификации

Недельные чарты

Сертификации

Участники записи 
 Лиэм Хоулетт — синтезатор, клавишные, семплы, драм-машина, продюсер («Intro», «Break & Enter», «Their Law», «Speedway (Theme From Fastlane)», «Poison», «The Narcotic Suite: 3 Kilos», «The Narcotic Suite: Skylined» и «The Narcotic Suite: Claustrophobic Sting»), со-продюсер («Full Throttle», «Voodoo People», «The Heat (The Energy)», «No Good (Start the Dance)» и «The Narcotic Suite: 3 Kilos»), микширование, звукорежиссёр
 Максим Реалити — вокал, со-автор («Poison»)
 Нейл Маклеллан — со-продюсер («Full Throttle», «Voodoo People», «The Heat (The Energy)», «No Good (Start the Dance)» и «The Narcotic Suite: 3 Kilos»), микширование
 Pop Will Eat Itself — перформанс, со-автор («Their Law»)
 Фил Бент — флейта
 Лэнс Риддлер — гитара («Voodoo People»)
 Майк Чемпион — менеджмент
 Лэс Эдвардс — внутренний дизайн обложки
 Стюарт Хайгарт — дизайн передней стороны обложки
 Джейми Фрай — дизайн задней стороны обложки

Примечания

Ссылки 

Альбомы 1994 года
Альбомы Великобритании
Альбомы The Prodigy
Альбомы на английском языке
Альбомы электронной музыки
Альбомы в стиле драм-н-бейс
Техно-альбомы
Альбомы XL Recordings